René Wagner peut désigner :

 René Wagner (1907-1999), militaire français, Compagnon de la Libération ;
 René Wagner (né en 1972), footballeur et entraîneur tchèque ;